Кус (округ, Нью-Гемпшир)
Кус (округ, Орегон)